(4796) Льюис () — типичный астероид главного пояса, принадлежащий к спектральному классу V. Он был открыт 3 июня 1989 года американской женщиной-астрономом Элеанорой Хелин в Паломарской обсерватории и назван в честь Joseph и Anne Lewis, друзей первооткрывателя.

См. также 
 Список астероидов (4701—4800)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь людей